Резолюції з однаковою назвою «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів» () приймалися Генеральною Асамблеєю ООН чотири рази:
 у 2018 році — A/RES/73/194;
 у 2019 році — A/RES/74/17.
 у 2020 році — A/RES/75/29.
 у 2021 році — A/RES/76/70.

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН
Дипломатія російсько-української війни (з 2014)